Ото I од Оломоуца (1045—1087) био је војвода Оломоуца у Моравији од 1061. до 1087. године.

Биографија 

Ото је био најмлађи син Братислава I, чешког владара и Јудите од Швајнфурта. Након очеве смрти (10. јануар 1055. година) чешки престо припао је најстаријем сину Спитигневу II. Ото је постао војвода Брна. Међутим, Ото улази у сукоб са својим братом, Вратиславом од Оломоуца, збг чега је принуђен да побегне у Праг. Након смрти Спитигнева II Вратислав преузима власт. Ото је на управу добио Оломоуц. Оженио се Еуфемијом, ћерком Беле I, угарског краља. У угарској се током прве половине седамдесетих година 12. века водио грађански рат између Шоломона Угарског и Гезе I (Белиног сина). Након пораза код Кемеја, Геза се повлачи ка Вацу где се спаја са војском свога зета Ота. Уз његову помоћ, Геза успева да порази Шоломона у одлучујућој бици код Мођорода и преузме угарски престо. Ото је умро 1087. године.

Породично стабло

Види још 
 Битка код Мођорода

Извори 
 Szalay, J.; Baróti, L. (1896). A Magyar Nemzet Története. Budapest, Hungría: Udvari Könyvkereskedés Kiadó

Рођени 1045.
Умрли 1087.
Пшемисловићи